Collsuspina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Collsuspina (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Collsuspina (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar